Пемолин — лекарственное средство, психостимулятор, обладающий структурным сходством с амфетаминами. Используется для лечения , синдрома хронической усталости и нарколепсии.

Получение 
Впервые пемолин синтезирован в 1913 году.

Пемолин синтезируют через конденсацию этилового эфира миндальной кислоты с гуанидином.

Фармакокинетика 
Быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Период полувыведения около 12 часов.

Побочные эффекты 
У Пемолина отмечают следующие побочные эффекты:

Галлюцинации
 Судорожные припадки
Легкая депрессия
Головокружение
 Повышенная раздражительность
 Головная боль
Сонливость
Бессонница

Токсичность для печени 
У некоторых пациентов пемолин предположительно вызывает поражения печени (так называемая гепатотоксичность), так что рекомендуется проводить регулярные исследования печени у тех, кому проводится лечение данным препаратом.

FDA сообщала о 15 случаях острой печёночной недостаточности из-за применения данного препарата.

В марте 2005 года Abbott Laboratories (патентообладатель Cylert) и некоторые производители дженериков вывели пемолин с рынка из-за опасений относительно риска гепатотоксичности.

Злоупотребление 

Исследование Джонатана О. Коула показало, что пемолин в разовых дозах 75 и 150 мг не вызывал эйфории у тех, кто принимал его в восстановительных целях и нерегулярно.

Правовой статус 
В 2005 году изъят с рынка США Управлением контроля качества продуктов и лекарств (FDA) и находится в Списке IV.

Внесён в Список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Литература

Примечания 

Фенилэтиламины
Оксазолины
Препараты, оборот которых ограничен в РФ (Список III)
Психостимуляторы (лекарственные средства)